Себат-бет гураге («Семь домов гураге») — афроазиатский язык, на котором говорят в зоне Гураге, Эфиопия. Включает несколько диалектов.
По переписи 2010 года, на языке говорят 1,5 млн чел.

Письменность 
Себат-бет гураге использует эфиопское письмо:

Иногда применяется вариант алфавита с некоторыми видоизменёнными буквами. В этой версии эфиопского письма для этого языка используются другие написания для букв ቍ, ኵ, ዅ, ጕ, ጓ:

Примечания 

Языки Эфиопии
Языки Африки
Афразийские языки
Эфиосемитские языки
Семитские языки